Muráň (plaats), een plaats in Slowakije
 Muráň (rivier), een rivier in Slowakije